Nesovitrea dalliana är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Simpson 1889.  Nesovitrea dalliana ingår i släktet Nesovitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
dalliana